Thuringen N
Orte in Thuringen